Mediapro peut faire référence à : 
 Mediapro, une société espagnole d'audiovisuel, 
 Mediapro, logiciel de gestion d'images.